Malma församling kan syfta på:

 Malma församling, en tidigare församling i Skara stift
 Malma församling, en församling i Västerås stift
 Lilla Malma församling, en tidigare församling i Strängnäs stift